Whelan est un patronyme d'origine irlandaise, notamment porté par :
 Glenn Whelan (1984-), footballeur irlandais ;
 Hannah Whelan (1992-), gymnaste britannique ;
 James Whelan (1996-), coureur cycliste australien ;
 Jessica Whelan (1997-), nageuse sud-africaine ;
 Jill Whelan (1966-), actrice américaine ;
 Liam Whelan (1935-1958), footballeur irlandais ;
 Michael Whelan (1950-), peintre et illustrateur américain de science-fiction et d'heroic fantasy ;
 Nicky Whelan (1981-), actrice et mannequin australienne ;
 Noel Whelan (1974-), footballeur anglais ;
 Paul Whelan (1943-2019), homme politique australien ;
 Peter Whelan (1931-2014), dramaturge britannique ;
 Ronnie Whelan (1961-), footballeur irlandais ;
 Ruth Whelan (1956-), universitaire irlandaise ;
 Tim Whelan (1893-1957), réalisateur et scénariste américain.

Patronyme irlandais